Воробьёво — деревня в Усть-Таркском районе Новосибирской области. Входит в состав Яркульского сельсовета.

География 
Площадь деревни — 54 гектаров.

История 
Образовано в 1716 году. Была приписана к Карташёвскому погосту Тарского уезда.

В 1782 году входит в состав образованной Карташёвской волости (в 1914 году волость переименована в Пустынскую).

В 1919 году село передано в состав образованной Мартыновской волости.

В 1924 году присоединена к Еланской волости. Становится центром Воробьёвского сельского совета.

В 1925 году входит в Еланский район.

В 1926 г. село Воробьёвское состояло из 129 хозяйств, основное население — русские. Центр Воробьёвского сельсовета Еланского района Омского округа Сибирского края.

В 1932 году в Татарском районе.

Население

Инфраструктура 
В деревне по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение образования.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Таркского района